Командний чемпіонат світу із шахів 1997, що проходив з 25 жовтня по 2 листопада 1997 року в Люцерні (Швейцарія).
Переможцями чемпіонату вперше стали шахісти збірної Росії.

Регламент 
 Команда складається з 6 гравців (2 запасні) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 ходів
 Розподіл місць:
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Найбільша кількість матчевих очок;
 Особиста зустріч
 Особистий результат на вищих шахівницях:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очки
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очки
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очки
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч із швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При нічийному результаті, проводиться жереб.

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 25 жовтня — 2 листопада 1997 року
 Без вихідних
 Початок партій 1-8 тур о 15-00, 9 тур о 12-00 (UTC+1 — час місцевий);

Учасники

Склади команд-учасників

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Василь Іванчук () — 75,0 % (6 з 8 очок)
 Євген Барєєв () — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Олексій Єрмолінський () — 57,1 % (4 з 7 очок)
 Друга шахівниця:
 Олександр Оніщук () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Петро Свідлер () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Майкл Адамс () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Третя шахівниця:

 Смбат Лпутян () — 77,8 % (7 з 9 очок)
 Муртаз Кажгалєєв () — 66,7 % (6 з 9 очок)
 Меттью Садлер () — 66,7 % (6 з 9 очок)
 Четверта шахівниця:
 Сергій Рублевський ()  — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Джонатан Спілмен ()  — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Арташес Мінасян () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Перша резервна шахівниця:
 Григорій Кайданов () — 83,3 % (5 з 6 очок)
 Горан Диздар ()  — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Ріхард Форстер () — 60,0 % (3 з 5 очок)
 Друга резервна шахівниця:
 Вадим Звягінцев () — 80,0 % (4 з 5 очок)
 Ларрі Крістіансен ()  — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Хуан Борхес Матос () — 41,7 % (2½ з 6 очок)

Шахісти з найкращим перфомансом 
 Смбат Лпутян () — 2798 
 Василь Іванчук () — 2795 
 Григорій Кайданов () — 2795

Примітки

Посилання 
 4th World Team Chess Championship: Lucerne 1997  
 Офіційний сайт турніру 

Шахові турніри 1997
Командний чемпіонат світу із шахів
Шахові змагання у Швейцарії
Жовтень 1997
Листопад 1997